Sabolović je hrvatsko prezime. To se formira dodavanjem sufiksa ‑ović da Sabol, koji je slovački oblik mađarskog prezimena Szabó (krojač).

Osobe s prezimenom Sabolović 
Mirko Sabolović (1935. – 2005.), hrvatski romanopisac, književnik i scenarist
Zvonimir Sabolović (1923. – 2008.), hrvatski povjesničar i kritičar

Izvori 

Hrvatska prezimena